Le Temps retrouvé (film) - Frans film uit 1999, verfilming van onderstaand boek
 "Le temps retrouvé" - laatste deel van de romancyclus À la recherche du temps perdu van Marcel Proust